Silair ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Russland:
 einer ländlichen Siedlung in der Republik Baschkortostan, siehe Silair (Ort)
 eines Rajons in der Republik Baschkortostan, siehe Rajon Silair
 eines Nebenflusses der Sakmara im Südlichen Ural, siehe Silair (Fluss)
 eines Plateaus im Südlichen Ural, siehe Silairplateau